Того року турнір проводився вперше.

Петра Квітова виграла титул, у фіналі перемігши Ежені Бушар з рахунком 6–3, 6–4.

Завдяки зняттю Серени Вільямс через хворобу в другому колі Алізе Корне стала першою тенісисткою після Жустін Енен у 2007 році, яка здобула три перемоги над Вільямс за один рік.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

щасливий лузер

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Wuhan Open
2014